Bağırlı – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Bağırlı – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian